tőzsér marhakereskedő
 Tőzsér, régi magyar családnév